

Cinema
Notte prima degli esami  – film del 2006
Notte prima degli esami - Oggi  – film del 2007

Musica
Notte prima degli esami  – canzone di Antonello Venditti del 1984, contenuta nell'album Cuore e retro del singolo Ci vorrebbe un amico

Televisione
Notte prima degli esami '82  – miniserie televisiva del 2011